De Laet ist der Familienname folgender Personen:

 Aloïs De Laet (1866–1949), belgischer Maler 
 Felix De Laet, eigentlicher Name von Lost Frequencies (* 1993), belgischer DJ und Produzent
 Johannes de Laet (1581–1649), flämischer Kaufmann, Historiker und Geograph
 Johan Alfried de Laet (1815–1891), flämischer Schriftsteller
 Ritchie De Laet (* 1988), belgischer Fußballspieler
 Sigfried Jan de Laet (1914–1999), belgischer Archäologe und Prähistoriker